Rapisardi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Rapisardi (1799–1853), italienischer Maler
 Michele Rapisardi (1822–1886), italienischer Maler
 Francesco Rapisardi (1842– nach 1902), italienischer Dichter
 Mario Rapisardi (1844–1912), italienischer Dichter
 Fernanda Rapisardi (1861–1960), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Gaetano Rapisardi (1893–1988), italienischer Architekt
 Ernesto Rapisardi (1897–1972), italienischer Architekt, Bruder von Gaetano